Chua-šan může být:

 Chua-šan – posvátná hora v čínské provincii Šen-si
 Chua-šan (An-chuej) – městský obvod v čínské provincii An-chuej
 Chua-šan (Šan-tung) – hora v čínské provincii Šan-tung
 Chuašanské skalní malby – soubor skalních maleb v čínské autonomní oblasti Kuang-si